Seehorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Seehorn (bergstopp i Schweiz, Valais), Brig District, 
 Seehorn (Davos), bergstopp i Graubünden,

Österrike 

 Ulrichshorn (bergstopp i Österrike), Tyrolen, Politischer Bezirk Kitzbühel, 
 Seehorn (berg), Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, 

Robotskapade Österrikeförgreningar